Turniej o Brązowy Kask – doroczny cykl zawodów organizowanych przez Główną Komisję Sportu Żużlowego, w których uczestniczą zawodnicy do 19. roku życia. Obecnie rozgrywane są dwa półfinały, z których do finału awansuje po ośmiu żużlowców. Zwycięzca otrzymuje puchar Brązowego Kasku. Zawody rozgrywane są według tradycyjnej tabeli 20-biegowej.

Brązowy Kask jest nieoficjalnym turniejem o tytuł najlepszego polskiego młodzieżowca do lat 19. W innych krajach odbywają się oficjalne turnieje mistrzowskie dla tej kategorii wiekowej.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według zawodników 
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy urodzeni w roku 2004 i później.

Według klubów

Uwagi

Bibliografia 
 
 Historia Brązowego Kasku